Niemcy:
 Freigericht – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig

Inne:
 Freigericht – urząd